

Patronyme 

 Julien Le Paulmier (1520-1588), médecin français ;
 Jacques Le Paulmier de Grentemesnil (1587-1670), son fils, écrivain français ;
 Jacques Le Paulmier (1624-1701), son neveu, militaire et écrivain français.